Томазо (Томассо) Бай (; ок. 1650, Кревалькоре близ Болоньи —  , ) — итальянский , капельмейстер и  (тенор).

С 1670 года пел в капелле Джулия, сопровождавшей праздничные церемонии в Ватиканском соборе Святого Петра. Пел в течение 44 лет под руководством (в разное время) Орацио Беневоли, Эрколе Бернабеи, Паоло Лоренцани и др. Кроме папской капеллы выступал во многих других римских церквях.

Упоминается, как выдающийся  .

В 1713 году стал капельмейстером папской капеллы .

Т. Бай — автор знаменитого, одного из трёх мизерере (Miserere), которое исполняется в папской капелле на Страстной неделе попеременно с Miserere Аллегри и Баини. Оно напечатано в сборниках песнопений Страстной недели папской капеллы.

Значительное количество других произведений Бая находится в рукописях в римских библиотеках, в том числе несколько месс, псалмов, церковных гимнов и около 20 мотетов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теноры Италии
Хормейстеры Италии
Духовные композиторы